Lithophane reducta är en fjärilsart som beskrevs av Turner 1946. Lithophane reducta ingår i släktet Lithophane och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
reducta